Großsteingrab Lille Rørbæk By steht für:

 Großsteingrab Lille Rørbæk By 1
 Großsteingrab Lille Rørbæk By 2
 Großsteingrab Lille Rørbæk By 3